Сезон 2006—2007 годов в чемпионате Словении по футболу начался 29 июля 2006 года и закончился 26 мая 2007 года. Это был 16-й сезон чемпионата в Первой лиге словенского футбола. Титул чемпиона оспаривали 10 клубов, сыгравшие каждый по 4 матча с каждым соперником в течение сезона, два матча дома и два на выезде. Тем самым каждая команда сыграла 36 матчей. Клуб, занявший последнее место, выбывает в низший дивизион, клуюб, занявший предпоследнее место, играет стыковые матчи с клубом низшего дивизиона за право остаться в Первой лиге.

Впервые в истории чемпионом Словении по футболу стал клуб «Домжале», второе место заняла «Горица», третье — «Марибор».

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Результаты чемпионата на rsssf.com

Чемпионат Словении по футболу
Словения
Словения
Спорт в Словении в 2006 году
Спорт в Словении в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007